Доминик Тим — победитель турнира.

Прошлогодний чемпион — Дамир Джумхур — не защитил свой титул, уступив в четвертьфинале Стэну Вавринке.

Посев 
Первые четверо сеянных начинают турнир со второго раунда.

  Доминик Тим (Титул)
  Фабио Фоньини (Второй круг)
  Марко Чеккинато (Четвертьфинал)
  Карен Хачанов (Второй круг)

<ol start=5>
  Роберто Баутиста Агут (Полуфинал)
  Дамир Джумхур (Четвертьфинал)
  Денис Шаповалов (Четвертьфинал)
  Даниил Медведев (Четвертьфинал)

Основной турнир

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Примечания

Ссылки 
 Сетка турнира

Открытый чемпионат Санкт-Петербурга по теннису 2018